Corporation – termine italiano gergale di origine inglese per multinazionale. 
 The Corporation – film documentario del 2003, diretto da Mark Achbar e Jennifer Abbott
 The Corporation –  stable di wrestling
 Corporation – videogioco del 1988 per Commodore 64 della Activision
 Corporation – videogioco del 1990 per Amiga, Atari ST, DOS e Mega Drive della Core Design